Кубок Футбольной лиги 1967/68 () стал восьмым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 22 августа 1967 года по 2 марта 1968 года.

Победу в турнире одержал «Лидс Юнайтед», обыгравший «Арсенал» в финале со счётом 1:0.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 2 марта 1968 года.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 

1967